D.C. (District of Columbia), Waszyngton stolica Stanów Zjednoczonych.
 DC – skrót od Direct Current, oznaczenie prądu stałego
 DC – liczba 600 w rzymskim systemie liczbowym
 DC – skrót od Direct Connect, metody wymiany plików w sieciach komputerowych
 dc – program matematyczny
 DC – Distance Coder (kodowanie odległości)
 skrót nazwy programu Dos Commander
 DC. – skrót nazwiska botanika Augustina Pyramusa de Candolle
 DC – skrót od konsoli Dreamcast
 DC Shoes – amerykańska firma odzieżowa
 DC Comics – amerykańskie wydawnictwo komiksowe